Vicini del terzo tipo (The Watch), film del 2012 diretto da Akiva Schaffer
 Vicini del terzo tipo (The Neighbors), serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012